Lucca steht für:

 Lucca, Stadt in der Region Toskana, Italien
 Provinz Lucca, italienische Provinz
 Republik Lucca (1160–1799), italienische Adelsrepublik
 Lucchesische Republik (1799–1805), Tochterrepublik des revolutionären Frankreichs 
 Fürstentum Lucca und Piombino (1805–1814), italienisches napoleonisches Fürstentum
 Herzogtum Lucca (1815–1847), italienisches Herzogtum 

Lucca ist der Herkunfts- oder Wirkungsort von:
 Anselm II. von Lucca (1035–1086), Bischof und Heiliger
 Frediano von Lucca (um 520–588), Bischof von Lucca und Heiliger
 Hugo von Lucca, siehe Ugo Borgognoni († 1259), Chirurg
 Theoderich von Lucca, siehe Teodorico Borgognoni (1205–1298), Chirurg und Bischof
 Tolomeo da Lucca (1236–1327), Theologe

Lucca ist der Familienname folgender Personen:
 Lorenzo Lucca (* 2000), italienischer Fußballspieler
 Pauline Lucca (1841–1908), österreichische Opernsängerin
 Yargo De Lucca (1925–2008), kanadischer Künstler

Siehe auch:
 Luca
 Lucka (Begriffsklärung)
 Luka
 Lukka (Begriffsklärung)